Aglaia (mythologie), een van de drie gratiën uit de Griekse mythologie

Vernoemd
Aglaia (geslacht), een plantensoort.

Zie ook
Aglaja